Munzarová ist der Familienname folgender Personen:

 Barbora Munzarová (* 1971), tschechische Schauspielerin
 Johana Munzarová (* 1962), tschechisch-deutsche Schauspielerin
 Naděžda Munzarová (* 1932), tschechische Schauspielerin und Puppenspielerin